Sven Trägårdh kan syfta på:

 Sven Trägårdh (1780–1848), jurist och ämbetsman
 Sven Trägårdh (1814–1888), borgmästare och politiker
 Sven E. Trägårdh (1922–1988), arkitekt